Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Баньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен